Kronan kan syfta på:

 Kronan – en benämning på staten som juridisk person i en monarki, se stat
 Kronan – en ålderdomlig/föråldrad benämning på såväl svenska staten (främst som förmögenhetsrättsligt subjekt, se fiskus) som Sveriges regering. Idag främst retoriskt använt för Sveriges statschefs och/eller Sveriges försvarsmakts verksamhet.

Fartyg 
 Regalskeppet Kronan (1618) – ett svenskt regalskepp sjösatt 1618
 Regalskeppet Kronan (1632) –  ett svenskt regal- och örlogsskepp sjösatt 1632
 Regalskeppet Stora Kronan – ett svenskt örlogsfartyg och ett regalskepp sjösatt 1668, förlist 1676

Företag och varumärken 
 Kronan snus – en snussort
 Kronan Cykel – ett svenskt cykelföretag
 Kronan (bryggeri) – ett bryggeri i Göteborg 
 Kronans Droghandel – ett apotek
 Kronan (vinkällare) – en vinkällare som på 1600- och 1700-talen låg vid Drottninggatan i Stockholm

Geografi 
 Kronan (fontän) – en fontän i Drottningholms slottspark.
 Kronan, Hangö – en ö i Hangö, Nyland.
 Kronan, Luleå – en stadsdel i Luleå.
 Kronan, Pargas – en ö i Pargas stad, Åboland.
 Kronan, Trollhättan – en skola i stadsdelen Kronogården i Trollhättan
 Kronan, Vellinge kommun – en småort i Vellinge kommun.
 Kronan, Åmål – en byggnadsminnesmärkt byggnad i Åmål.
 Skansen Kronan – en skans i Göteborg.

Sport 
 IK Kronan – en idrottsförening i Kronoby, Finland
 Kronan VBK - en volleybollförening i Landskrona, Sverige

Referenser

Se även 
 The Crown
 Krona
 Svenska kronan